Луис Рикардо Вильялобос Эрнандес (; род. , Эль Рефухио, штат Халиско, Мексика) — мексиканский профессиональный шоссейный  и трековый велогонщик, чемпион Мексики по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке (2018), с 1 июля 2019 года выступающий за команду мирового тура «».

Достижения

Шоссе 

 2015 
 1-й  Чемпион Панамерики — Групповая гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион Мексики — Групповая гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион Мексики — Индивидуальная гонка (юниоры)
 5-й Tour de l'Abitibi — Генеральная классификация
 2016 
 1-й  Чемпион Панамерики — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион Мексики — Групповая гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион Мексики — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2-й  Чемпионат Панамерики — Групповая гонка (юниоры)
 2-й Tour de Basse-Saxe juniors (юниоры)
 2-й Sint-Martinusprijs Kontich — Генеральная классификация (юниоры)
 1-й   — Очковая классификация
 1-й — Этап 2 
 2017
 1-й  Каскейд Классик — Очковая классификация
 2-й Чемпионат Мексики — Индивидуальная гонка 
 2-й Чемпионат Мексики — Групповая гонка 
 2018
 1-й  Чемпион Мексики — Индивидуальная гонка 
 5-й Хроно Кристин Армстронг
 8-й Тур Юты — Генеральная классификация
 1-й   — Молодёжная классификация

Трек 

 2015
 2-й  Чемпионат Панамерики — Командная гонка преследования (юниоры)
 2-й  Чемпионат Панамерики — Мэдисон (юниоры)
 3-й  Чемпионат Панамерики — Индивидуальная гонка преследования (юниоры)
 3-й  Чемпионат Панамерики — Гонка по очкам (юниоры)
 2018
 3-й  Чемпионат Панамерики — Индивидуальная гонка преследования

Примечания

Ссылки 
 Вильялобос, Луис  на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонщики Мексики